A hetedik kereszt (regény) – Anna Seghers Büchner-díjas német írónő regénye
A hetedik kereszt (film, 1944) – Seghers regénye alapján készült amerikai filmdráma, főszerepben Spencer Tracy, Signe Hasso, Hume Cronyn és Jessica Tandy